Autostrada M8 (Wielka Brytania)
 Autostrada M8 (Węgry)

Zobacz też